Basilica dell'Incoronata Madre del Buon Consiglio (Napoli)
 Cappella dell'Incoronata (Palermo)
 Chiesa della Beata Vergine Incoronata (Sabbioneta)
 Chiesa dell'Incoronata (Pescopagano)
 Chiesa dell'Incoronata (Schio)
 Chiesa di Santa Maria Incoronata (Castiglione d'Adda)
 Santuario della Madonna dell'Incoronata (Arcidosso)
 Santuario della Madonna Incoronata (Borgo Incoronata, frazione di Foggia)
 Santuario di Nostra Signora Incoronata (Genova, quartiere di Cornigliano)
 Tempio Civico dell'Incoronata (Lodi)

Pagine correlate 

 Chiesa di Santa Maria Incoronata